Les élections législatives belges du  permirent de renouveler la composition de la Chambre des représentants et celle du Sénat.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections belges

1925
Belgique
Election
Avril 1925